Disque d'or - Et ne la ramène pas est un album compilation de la chanteuse Sheila, sorti en octobre 1981.

Liste des titres 

 Et ne la ramène pas
 Pilote sur les ondes
 Spacer
 L'amour au téléphone
 Kennedy airport
 Love me baby
 Peur du silence
 Les sommets blancs de Wolfgang
 Singin' in the Rain
 Psycho-drame
 Louis
 King of the World

Production
 33 tours / LP Stéréo  Carrère 67788 sorti en 1981
 Cassette audio  Carrère 67788 sortie en 1981

Compilation de Sheila
Compilation musicale sortie en 1981